Mitzpe Ramon är en ort i Israel. Den ligger i Södra distriktet, i den södra delen av landet. Mitzpe Ramon ligger omkring 840 meter över havet och antalet invånare är  (år 2015).

Klimat

Källor

Externa länkar

Orter i Södra distriktet